Плейер:

 Плейер, Гари (род. 1935) — южноафриканский гольфист.
 Плейер, Майкл (1960—1986) — американский серийный убийца.
 Плейер, Отто Антон — австрийский дипломатический агент в России в XVII—XVIII веках.
 Плейер — неправильное написание слова плеер, устройства или программы для воспроизведения аудио- или видеозаписей

Примечания